L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie , se dispute à Paris du 5 au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
France
Tennis en France en 2007
Tennis en février 2007
Sport à Paris en 2007